Rede Ativa é um grupo musical de rock cristão formado em 2004. O grupo já foi indicado ao Troféu Talento, em 2008.

Em 2005, o grupo lançou o álbum de estreia Rede ao Mar, com 11 faixas inéditas. Dentre essas canções, as músicas “Minha Balada” e “Rede ao Mar” foram destaques, sendo que essa última foi regravada também pelas bandas Adoração & Adoradores e Ministério Ipiranga.

Em dezembro de 2007, o grupo lançou seu segundo álbum, intitulado por Sem Perder o Estilo, gravado em estúdio e contendo 15 faixas inéditas. Em fevereiro de 2008, este mesmo CD foi indicado ao Troféu Talento (até então, a maior premiação da música gospel), como melhor álbum alternativo. Em março de 2010, o grupo lançou o seu segunda DVD, gravado ao vivo na praia de Ubatuba/SP, intitulado também por Sem Perder o Estilo.

Em seguida, o grupo voltou suas atenções para a gravação do terceiro álbum. Gravado totalmente em estúdio, o CD intitulado por O Mundo a Meu Favor, contem 11 faixas inéditas + 2 músicas já conhecidas pelo público (“Sal e Luz” e “Sol do meu Verão”), gravadas também no DVD anterior.

Em 2013, lançaram o álbum Caixa Preta, produzido por Lampadinha.

Em 2015, a banda lançou um álbum acústico comemorativo de 10 anos de carreira. O trabalho mais recente da banda é o EP Lado B, lançado em 2019.

Integrantes
 Vocal e Guitarra: Daniel Passamani
 Bateria: Diego Montechessi
 Baixo: João Filipe
 Guitarra: Anderson Gonçalves

Discografia
2005: CD Rede ao Mar
2007: CD Sem perder o Estilo
2008: CD e DVD Sem perder o Estilo - Ao Vivo
2010: CD O Mundo a Meu Favor
2013: CD Caixa Preta
2015: CD e DVD Acústico 10 Anos RA
2018: EP A Dor e o Custo
2019: EP Lado B

Bandas de rock cristão
Bandas da cidade de São Paulo‎
Bandas formadas em 2004